

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Delfín: 2019

Collegamenti esterni